Mexiko oder Mexico (teils auch ) steht für:

Länder:
 Mexiko, ein nordamerikanischer Staat

 México (Bundesstaat), ein Bundesstaat Mexikos

Landschaften:
 Tal von Mexiko, eine mexikanische Hochebene

Himmelskörper:
 (10806) Mexico, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Ortschaften:

in Mexiko:
 Mexiko-Stadt, die Hauptstadt Mexikos
 México (Baja California), Ort im Bundesstaat Baja California

in Deutschland:
 Mexiko (Forst (Lausitz)), Wohnplatz der Stadt Forst (Lausitz), Brandenburg

in Österreich:
 Mexiko (Gemeinde Schrems), ein Ortsteil von Schrems (Niederösterreich), Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Mexiko (Neusiedler See), Ortslage am Neusiedler See

auf den Philippinen:
 Mexico (Pampanga)

in Polen:
 Neu Mexiko, deutscher Name von Mroczeń, Ortsteil der Stadt Stargard, Woiwodschaft Westpommern

in den Vereinigten Staaten:
 Mexico (Indiana)
 Mexico (Juniata County, Pennsylvania)
 Mexico (Kentucky)
 Mexico (Maine)
 Mexico (Maryland)
 Mexico (Missouri)
 Mexico (Montour County, Pennsylvania)
 Mexico (New York)
 Mexico (Ohio)
 Mexico (South Carolina)
 Mexico Beach, Florida

Musik:
 Mexico (Lied), ein Instrumentalstück von Bob Moore aus dem Jahr 1961
 Mexico, ein sich davon unterscheidender Song der Les Humphries Singers von 1972; siehe The Battle of New Orleans
 Mexico (Album), ein Album der Böhsen Onkelz

sowie:
 Mexiko (KZ Auschwitz), ein Lagerabschnitt im KZ Auschwitz-Birkenau
 Mexico (Gattung), Käfergattung aus der Familie der Limnichidae
 Glückliche Reise – Mexiko, deutscher Fernsehfilm von Peter Weissflog (1992)
 Maserati Mexico, Pkw-Modell

Siehe auch: